Tibet bezeichnet:
 Tibet, eine Region beziehungsweise Großraum in Asien
 Hochland von Tibet, ein Hochland in Asien
 Autonomes Gebiet Tibet, Autonomes Gebiet der Volksrepublik China
 Tibet (1912–1951), von 1912 bis 1951 faktisch unabhängigen Staat
 Tibet (Band), deutsche Progressive-Rock-Band
 Tibet, Kurzbezeichnung für die Fellart Tibetlamm
 Tibet (Comiczeichner), Künstlername des Zeichners Gilbert Gascard (1931–2010)

Tibet ist der Familienname von:
 David Tibet (* 1960), britischer Musiker, Maler, Sänger
 Kartal Tibet (1938–2021), türkischer Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:

 Tibetische Exilregierung